National Secular Society, een Britse organisatie die het secularisme uitdraagt
 Nuclear Security Summit,
Nuclear Security Summit 2014, een Nuclaire Top die in 2014 in Den Haag gehouden werd
 Network Security Services
 Nieuwsaksische Schrijfwijze